Михаил II може да се отнася за:

 Михаил II (?-829) – император на Византийската империя
 Михаил II (13 век) – деспот на Епир
 Михаил II (1271-1318) – велик княз на Владимирско-Суздалското княжество
 Михаил II (1333-1399), велик княз на Твер
 Михаил II (1878-1918) - обявен за наследник на Николай II

Вижте също 
 Михаил